slapt-get — компьютерная программа для управления пакетами программного обеспечения дистрибутива Linux Slackware и других дистрибутивов, использующих его пакетную систему.

slapt-get является APT-подобной программой, управляемой через интерфейс командной строки (консольная программа).

Функции 
 Slapt-get использует стандартные инструменты Slackware для управления пакетами: installpkg, removepkg и upgradepkg.
 Поддержка множества источников пакетов (репозиториев) (включая сайт linuxpackages.net ), с возможностью назначать приоритеты каждому из источников (default, official, preferred или custom). Если приоритет не указан, то используется default.
 Список пакетов, находящихся в репозиториях, загружается и сохраняется в постоянной памяти компьютера для последующего использования.
 Использование сетевых протоколов HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, file:/// и других, с помощью библиотек libcurl.
 Использование GPG-ключей с помощью библиотек GPGME.
 Отображение информации о том, какие действия будут выполнены программой.
 Использование транзакций с кратким отчётом по ним.

Пакеты 
 Отслеживание зависимостей (при условии поддержки репозиториями) или возможных конфликтов. Поддержка степени зависимости.
 Поддержка форматов txz (архив tar.xz), tgz (tar.gz), tlz (tar.lz) и tbz (tar.bz2) (см. tar, lzip и bzip2).
 Загрузка без установки в состав операционной системы.
 В случае, если по какой-то причине пакет загрузился не полностью, то при повторной загрузке программа дозагружает только его недостающую часть.
 Проверка контрольной суммы с использованием алгоритма MD5, если это поддерживается репозиторием.
 Для управления пакетом достаточно указать только его имя или имя с номером версии.
 Поиск может осуществляться с использованием базовых и расширенных регулярных выражений POSIX по имени пакета, его месторасположению и описанию.
 Установка новых версий (обновлений).
 Отображение подробной информации: месторасположение, версия, размер, описание, статус установки и список изменений (если доступен).
 Добавление исключений определённых пакетов программ для обновления по имени или регулярному выражению.

Настройки 
По умолчанию, файл с настройками программы хранится в пути /etc/slapt-get/slapt-getrc. Пример содержимого этого файла:
# Рабочий каталог, где хранится загруженный список пакетов, доступных в репозиториях, и сами пакеты, которые были загружены (и установлены) slapt-get:
WORKINGDIR=/var/slapt-get

# Исключения обновления для пакетов:
EXCLUDE=^aaa_elflibs,^aaa_base,^devs,^glibc-.*,^kernel-.*,^udev,^rootuser-settings,^zzz-settings,-x86_64-,xf86-video-intel,mozilla-firefox

# Активные источники пакетов (репозитории) с указанием приоритета через знак двоеточия:
SOURCE=http://salix.enialis.net/i486/slackware-13.1/:OFFICIAL
SOURCE=http://salix.enialis.net/i486/slackware-13.1/extra/:OFFICIAL
SOURCE=http://salix.enialis.net/i486/13.1/:PREFERRED

# Отключенные репозитории:
#DISABLED=http://salix.enialis.net/i486/slackware-current/:CUSTOM
#DISABLED=http://salix.enialis.net/i486/slackware-current/extra/:CUSTOM
#DISABLED=http://salix.enialis.net/i486/current/

Программе можно указывать путь к альтернативному файлу настройки:
slapt-get -c /путь/к_альтернативному/файлу_настройки параметры и_команды

Примеры команд 
Как правило, запуск административных программ доступен только от лица суперпользователя.
 Загрузить список пакетов, доступных в репозиториях
slapt-get -u
 Найти пакет
slapt-get --search имя_пакета
 Показать итоговые данные перед установкой пакета
slapt-get -i -s имя_пакета
 Установить пакет
slapt-get -i имя_пакета
 Удалить пакет
slapt-get --remove имя_пакета
 Показать пакеты, для которых есть обновления
slapt-get -s --upgrade
 Обновить все установленные пакеты
slapt-get --upgrade

Сопутствующие программы 
Для slapt-get существуют дополнительные приложения, написанные тем же автором, что и slapt-get. Они работают совместно со slapt-get.

gslapt 

Gslapt — графический интерфейс пользователя для slapt-get, основанный на библиотеках GTK+.

slapt-update-service 
Slapt-update-service автоматически проверяет наличие новых версий пакетов в репозиториях и уведомляет об этом с помощью значка в области уведомлений. При нажатии на значок запускается программа gslapt. Slapt-update-service использует библиотеки GTK+.

slapt-src 
Slapt-src — приложение для автоматизации компилирования и сборки пакетов программ из исходных кодов, с помощью скриптов сайта SlackBuilds.org.

Slapt-src управляется через интерфейс командной строки.

Sourcery 

Для slapt-src есть графический интерфейс — программа Sourcery, написанная одним из разработчиков дистрибутива Linux Salix OS Джорджом Влахавасом. Дополнительно, для компиляции и сборки пакетов, Sourcery может использовать репозитории, содержащие Arch-подобные (PKGBUILD) скрипты SLKBUILD.

Sourcery использует библиотеки GTK+ и интерпретатор Python.

См. также 
 Gslapt
 SlackBuilds.org
 APT
 slackpkg

Примечания

Литература 
 Файлы README и FAQ в дистрибутиве Slapt-get.

Ссылки 
 Официальный сайт программы Slapt-get и сопутствующих ей приложений.